Pictet est un patronyme suisse notamment porté par :
 Adolphe Pictet (1799-1875), écrivain et linguiste, fils de Charles Pictet de Rochemont ;
 Amé Pictet (1857-1937), chimiste ;
 Bénédict Pictet (1655-1724), théologien calviniste ;
 Bernard Pictet, verrier français ;
 Camille Pictet (1864-1893), naturaliste suisse ;
 Charles Pictet de Rochemont (1755-1824), homme politique, agronome et diplomate ;
 Ernest Pictet (1829-1909), banquier et homme politique genevois ; membre de la famille Pictet, directeurs du Groupe Pictet (voir ci-dessous) ;
 François-Jules Pictet de la Rive (1809-1872), zoologiste et paléontologue, cousin d’Adolphe Pictet ;
 Jean Pictet (1914-2002), juriste, vice-président du comité international de la Croix-Rouge ;
 Jean Marc Jules Pictet-Diodati (1768-1823), magistrat et homme politique ;
 Jules Pictet (1795-1888), historien et homme politique suisse ;
 Gustave Pictet (1827-1900), juriste et homme politique suisse ;
 Lucien Pictet (1864-1928), ingénieur, chef d'entreprise et homme politique suisse ;
 Marc-Auguste Pictet (1752-1825), physicien, frère de Charles Pictet de Rochemont ;
 Raoul Pictet (1846-1929), physicien suisse;
 Stéphane Pictet (1969-), chef d'entreprise suisse.

Entreprise 
 Groupe Pictet, banque privée.
 Pic-Pic, Piccard & Pictet, constructeur d'automobiles.

Autres 
 Le château de Pictet-Lullin, sur la commune de Dully, dans le canton de Vaud.
 Pictet, un cratère situé sur la Lune.

Patronyme suisse
Homonymie